77-я горнострелковая Краснознамённая дивизия имени Серго Орджоникидзе  — именное горнострелковое соединение РККА Вооружённых Сил СССР до и во время Великой Отечественной войны, национальное азербайджанское воинское формирование (до 1940 года).

История 
Соединение сформировано в городе Баку 30 октября 1920 года как 1-я азербайджанская сводная стрелковая дивизия. Дивизия создавалась на базе 1-го Железного стрелкового полка имени 26-и Бакинских комиссаров. В ноябре 1920 года была сведена в отдельную Азербайджанскую стрелковую бригаду. Приказом Наркомвоенмора АзССР № 239/а, от 20 июня 1921 года отдельная стрелковая бригада вновь развернута в Азербайджанскую стрелковую дивизию, а приказом № 290/а, от 10 сентября 1921 года, стрелковая дивизия вновь сведена в бригаду. До 1924 года советская стрелковая дивизия была территориальным соединением Кавказской Краснознамённой армии. Формирования дивизия участвовали в наведении порядка в Нагорном Карабахе (1921 год), в Грузии (1924 год). В 1929 году азербайджанская рабоче-крестьянская советская стрелковая дивизия была переведена на штат горнострелковой. Приказом РВС СССР № 218, от 29 октября 1930 года, горнострелковой дивизии было присвоено имя Серго Орджоникидзе. Формирования дивизии в 1930 году участвовали в подавлении антибольшевистского восстания в Нухинском районе (апрель — июнь, ноябрь — декабрь). 

В 1935 году дивизия была награждена орденом Красного Знамени. Приказом Народного Комиссара Обороны Союза ССР № 072, от 21 мая 1936 года, горно-стрелковая дивизия в связи с изменением нумерации была переименована в 77-ю Азербайджанскую горнострелковую Краснознамённую дивизию имени Серго Орджоникидзе.

В июле 1937 году был арестован и расстрелян комдив Г. М. Везиров. Были репрессированы и другие командиры дивизии.

В мае 1938 года 2-й артдивизион 77-й азербайджанской горнострелковой дивизии был поднят по тревоге и отправлен эшелоном на Дальний Восток, где в составе 15-го легкоартиллерийского полка 1-й Тихоокеанской стрелковой дивизии принял участие в боях на озере Хасан.

Приказом Народного Комиссара Обороны Союза ССР № 0150, от 16 июля 1940 года, в связи с переходом от национального принципа комплектования к многонациональному, из наименования дивизии было исключено слово «Азербайджанская».

В период Великой Отечественной войны зимой 1941—1942 года 77-я дивизия в составе 51-й армии участвовала в Керченско-Феодосийской десантной операции. 29 декабря 1941 года 105-й стрелковый полк дивизии высадился на Керченском полуострове и продвинулся в район Акмоная. В ночь на 30 декабря 105-й стрелковый полк участвует в освобождении Керчи, а на утро следующего дня Феодосии. К 8 января 1942 года 105-й стрелковый полк освободил от немцев крупный узловой пункт Владиславовка c железнодорожной станцией. Отсюда полк был направлен в район Геническа для прикрытия правого фланга 51-й армии. К февралю все части дивизии уже были переброшены на Керченский полуостров. В феврале 1942 года дивизия оттеснила части 46-й пехотной дивизии вермахта которые потеряли тяжёлую технику и освободила от врага селения Жантора, Тулумчак и Киет. Дальнейшее наступление заглохло и стороны перешли к позиционной обороне на Ак-Монайском перешейке. Дивизия успешно отражала контратаки вновь сформированной 22-й танковой дивизии вермахта. В боях с 77-й дивизией немцы потеряли 27 танков. В мае 1942 года в ходе немецкого наступления в операции "Охота на дроф" 77-я дивизия выполняла задачу по прикрытию отхода советских войск на Таманский полуостров, сдерживая натиск численно превосходящего противника. Оказавшийся в ходе выполнения боевой задачи в окружении, 105-й стрелковый полк дивизии, прорвал кольцо окружения в районе Огузтепе (Семисотка), уничтожив 12 танков и более 300 солдат и офицеров противника. 77-я стрелковая дивизия в числе последних соединений Красной Армии покинула Крым, уничтожив 34 танка, более 10 артиллерийских и миномётных батарей, 1500 солдат и офицеров врага.

19—20 мая личный состав дивизии занял боевые позиции на Таманском полуострове в составе 47-й армии.

25 мая 1942 года 77-я горнострелковая дивизия была переформирована в 77-ю стрелковую дивизию.

С 25 мая по 11 августа 1942 года обороняет побережье полуострова от немцев, затем сдаёт охрану частям морской пехоты и выступает в район Новороссийска. Занимает оборону на перевалах, прикрывая север и северо-восток города. С 18 августа начинаются тяжёлые бои в районах: высота южнее Крымской, Неберджаевский перевал, гора Острая, гора Колдун, Адамовича Балка. С 18 по 21 августа 1942 года полки дивизии ведут ожесточённые бои с превосходящими силами пехоты и танков противника в районе высоты южнее Крымской. Высота несколько раз переходит из рук в руки. Противник 21 августа 1942 года овладевает перевалом Неберджаевским. 21 августа дивизия контратакой отбрасывает немцев и овладевает юго-западной частью перевала. Бои продолжаются до 5 сентября. 324-й полк, будучи обойдённым противником в районе горы Острая, в течение трёх дней дерётся в окружении, а 5 сентября 1942 года прорывает кольцо.

С 6 по 11 сентября 1942 года 77-я стрелковая дивизия ведёт тяжёлые бои с численно превосходящими противником и его танками в районе горы Колдун, перевала Неберджаевский и Адамовича Балка. В ночь с 11 на 12 сентября дивизия выводится в резерв командующего армии.

С 19 сентября 1942 года 77-я дивизия сдерживает наступление противника в районе Эриванского. 25 сентября в ходе наступления частями дивизии была уничтожена 3-я румынская горнострелковая дивизия. Всего в боях под Новороссийском 77-я стрелковая дивизия уничтожила и взяла в плен свыше 8 тысяч солдат и офицеров противника, 18 танков, 45 автомашин с войсками и грузами, 22 артиллерийские и миномётные батареи и до 40 иных орудий разного калибра. Потери дивизии составили за тот период убитыми, раненными и пропавшими без вести 6810 солдат и офицеров.

Дивизия была расформирована, 3 октября 1942 года остатки дивизии обращены на укомплектование 216-й стрелковой дивизии.

Новая дивизия, второго формирования, с таким же войсковым номером «77» была сформирована поздней осенью 1942 года в Дагестане, из материальных и людских ресурсов Дагестанской АССР, как и всех регионов Северного Кавказа и Республик Закавказья. В дивизии сражались сотни бойцов из среднеазиатских республик и других регионов РСФСР. Основу дивизии, более 70 % составили русские и украинцы. 77-я стрелковая дивизия (2-го формирования) участвовала в освобождении Крыма и получила почетное наименование «Симферопольская». За участие в штурме Сапун-горы и освобождение города Севастополь — орден Суворова 2-й степени.

Состав

77-я Азербайджанская Краснознамённая горнострелковая дивизия имени Серго Орджоникидзе 
 управление
 11-й горнострелковый полк
 276-й горнострелковый полк
 324-й горнострелковый полк
 239-й артиллерийский полк
 197-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 502-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион
 3-й кавалерийский эскадрон
 41-й сапёрный батальон
 136-й отдельный батальон связи
 85-й артиллерийский парковый дивизион
 73-й медико-санитарный батальон
 140-й автотранспортная рота
 7-й полевой автохлебозавод
 77-я дивизионная артиллерийская мастерская
 207-я полевая почтовая станция
 235-я полевая касса Госбанка

77-я Краснознамённая стрелковая дивизия имени Серго Орджоникидзе 
 управление
 105-й стрелковый полк
 276-й стрелковый полк
 324-й стрелковый полк
 239-й артиллерийский полк (до 20.9.1942)
 796-й артиллерийский полк (с 20.9.1942)
 197-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 502-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион
 351-й миномётный дивизион
 458-я разведывательная рота
 41-й сапёрный батальон
 136-й отдельный батальон связи
 73-й медико-санитарный батальон
 140-й автотранспортная рота
 7-й полевой автохлебозавод
 77-я дивизионная артиллерийская мастерская
 207-я полевая почтовая станция
 235-я полевая касса Госбанка
(сохранившиеся номера частей выделены курсивом)

Командиры 
 Нахичеванский, Джамшид Джафаркули оглы (1921—1931)
 комдив Везиров, Гамбай Мамед оглы (март 1931 — 29.07.1937)
 Зюванов, Владимир Павлович
 полковник Пименов, Михаил Яковлевич 09.05.1940 — 08.10.1941
 полковник Волков, Михаил Васильевич 09.10.1941 — 02.03.1942
 полковник Циндзеневский, Пётр Яковлевич 03.03.1942 — 11.05.1942
 полковник Торопцев, Иван Григорьевич 02.06.1942 — 10.09.1942
 полковник Кабанов, Ефим Ефремович 11.09.1942 — 29.10.1942

Награды 
 29 октября 1930 года — присвоено имя «Серго Орджоникидзе» — приказ РВС СССР № 218 от 29 октября 1930 года (имя передано по приемственности от Азербайджанской горной стрелковой дивизии)
 1935 год —  Орден Красного Знамени- награждена постановлением ЦИК СССР за выдающиеся успехи и в ознаменовние пятнадцатилетия (орден передан по преемственности от Азербайджанской горной стрелковой дивизии имени Серго Орджоникидзе)

Известные люди, связанные с дивизией

См. также 
 77-я стрелковая дивизия (2-го формирования)

Примечания

Литература 
 Горшков С. Г. На южном приморском фланге (осень 1941 г. — весна 1944 г.). — : Воениздат, 1989. — 286 с. — ISBN 5-203-00144-8.
 Гречко А. А. Битва за Кавказ. — М.: Военное издательство, 1967. — 424 с.
 «77-я Симферопольская. Краткая история.» Багиров Н. Т., Джавадов У. А., Зейналов Р. Э., Фельдман Ф. Г., Харченко М. О. Баку. 1981 год. Второе издание.

Ссылки 
 Все справочники, Федеральные архивы, Российский государственный военный архив (РГВА), Центральный государственный архив Советской армии (с июня 1992 года Российский государственный военный архив). В двух томах. Том 2. Путеводитель. 1993 год.
 Краснознамённая Ордена Суворова 77-я Симферопольская стрелковая дивизия
 77-я Краснознамённая стрелковая дивизия им. С. Орджоникидзе
 ОБД «Мемориал»: Донесения о безвозвратных потерях 77-й стрелковой дивизии за период боёв с 15 августа 1942 года по 10 октября 1942 года № 29961 от 29.10.1942 г. (2319 имён)

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Азербайджанские воинские подразделения РККА во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1920 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году
Горные части СССР во время Великой Отечественной войны